Реймерс — дворянская фамилия, распространённая в Германии, Швеции, Прибалтике и России:

 Реймерс, Вильгельм-Василий Густавович (1820—1879) — контр-адмирал, участник Севастопольской обороны в Крымской войне.
 Реймерс, Георгий Константинович (1915—2005) — русский советский писатель-фантаст.
 Реймерс, Иван Иванович (1818—1868) — русский живописец-жанрист, медальер, скульптор, академик и профессор Императорской Академии художеств.
 Реймерс, Карл Иванович (1815—1886) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Реймерс, Николай Фёдорович (1931—1993) — советский зоолог, эколог, один из главных участников становления заповедного дела в СССР.
 Реймерс, Николас (1551—1600) — придворный астроном австрийского императора Рудольфа.
 Реймерс, Фёдор Эдуардович (1904—1988) — советский и украинский физиолог растений.
 Реймерс, Яков Иванович (1818—1877) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.

Другое 
 Реймерс — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

См. также 
 Раймер (значения)